Доброселье — деревня в Смоленской области России, в Монастырщинском районе. Расположена в западной части области в 18 км к юго-западу от Монастырщины, в междуречье рек Городни и Вихры. Население — 197 жителей (2007 год). Административный центр Добросельского сельского поселения.

История

Достопримечательности 
 Городище и группа из 27 курганов южнее деревни, все 1 тысячелетия нашей эры.

Ссылки 
 Доброселье/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Монастырщинского района